

Sigle 
 Magistrato ordinario in tirocinio – nell'organizzazione della magistratura italiana, la qualifica di accesso assunta dal magistrato in esito al superamento del concorso; ha sostituito quella di uditore giudiziario
 Magneto-optical trap – tecnica per l'intrappolamento ed il raffreddamento laser di atomi ultrafreddi
 Maximum Operating Torque – massima coppia di manovra: valore più alto fissato della coppia tale da garantire il grado di perdita ammesso, della sede di tenuta di una valvola idraulica ad otturatore azionato meccanicamente.

Codici 
 MOT – codice aeroportuale IATA del Minot International Airport di Minot (Stati Uniti)
 mot – codice ISO 639-3 della lingua barí

Economia 
 MOT – simbolo NYSE della Motorola
 MOT – Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato

Altro 
 Mot – sovrano dell'oltretomba nella mitologia cananea
 MOT – organizzazione di beneficenza norvegese
 Mot – videogioco del 1989
 Mot – rapper russo
 Mot – cratere sulla superficie di Ganimede

Altri progetti